Повало-Швейковський Іван Семенович (1787 або 1788 — 10 травня 1845, Курган) — декабрист, полковник, командир Алексопольського піхотного полку.
 Повало-Швейковський Олександр Миколайович (;  6.4.1834 —  28.1.1903 — російський воєначальник, військовий губернатор Ферганської області, генерал-лейтенант.